Shervashidze – dinastia e famiglia nobile georgiana
 Zurab Shervashidze – Principe di Abcasia dal 1770 al 1779
 Kelesh Ahmed-Bey Shervashidze – Principe di Abcasia dal 1780 al 1808
 Aslan-Bey Shervashidze – Principe di Abcasia dal 1808 al 1810
 Sefer Ali-Bey Shervashidze – Principe di Abcasia dal 1810 al 1821